Mamey, municipi francès
 Mamey groc, fruita tropical també coneguda com a "mamey de Santo Domingo"
 Mamey roig, fruita tropical també coneguda com a "mamey sapot"